Guizhouichthyosaurus tangae — вид примітивних іхтіозаврів родини Shastasauridae, що існував у ранньому тріасі (232 млн років тому). Описаний з решток, що виявлені у формації Сяова в Гуаньлін-Буї-Мяоському автономному повіті провінції Ґуйчжоу на півдні Китаю. Загалом виявлено три екземпляри Guizhouichthyosaurus.

Опис 
Guizhouichthyosaurus був одним з найбільших морських хижаків свого часу. За оцінками, він виростав до 10 м завдовжки. У 2020 році у шлунку Guizhouichthyosaurus знайдено рештки 4-метрового талатозавра Xinpusaurus. Вважається, що іхтіозавр помер від задухи під час ковтання талатозавра. Кістки Xinpusaurus не демонструють ознак гниття або розкладання, що свідчить про те, що Guizhouichthyosaurus поглинув здобич ще живою.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Іхтіозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2000